Сен-Фірме́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 130 км на захід від Діжона, 19 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 162,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Фірмен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Фірмен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр